Schloffer ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Schloffer (1833–1911), österreichischer Politiker
 David Schloffer (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 Hermann Schloffer (1868–1937), österreichischer Chirurg